Mark Phillips – cavaliere britannico
Mark Phillips – calciatore britannico
Mark Phillips – politico guyanese